Правдино — название населённых пунктов:

Болгария 
 Правдино — село в общине Стралджа Ямболской области.

Казахстан 
 Правдино — исчезнувшее село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Правдино — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Правдино — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Правдино — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Правдино — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Правдино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, Красносельское сельское поселение.
 Правдино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области, Светогорское городское поселение.
 Правдино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Правдино — село в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Правдино — село в Белозерском районе Херсонской области.